Музей у темряві «Третя після опівночі» / 03:00 — перший та єдиний в Україні музей у темряві. Музей організовує екскурсії, концерти та вечері у темряві за участю незрячих екскурсоводів та музикантів. В команді більше 10 незрячих екскурсоводів та музикантів. Музей відкрився у 2017 році в Києві за адресою вул. О. Гончара, 45В (ст.м. Золоті Ворота або Університет).

В цьому музеї кожен відвідувач має змогу пережити унікальний досвід, який змінює уявлення про те, як люди сприймають світ. Це можливість дізнатись більше про можливості нашого організму, а також про те, як живуть незрячі люди — і поставити їм будь-які питання особисто.

Види екскурсій 
 Прогулянка у темряві(офлайн) - це 5 різних локацій, які реалістично відтворюють місця з нашого життя – зі звуками, запахами та облаштуванням.
 Побачення у темряві(офлайн) - на цьому найнезвичайнішому побаченні по-новому розкривається смак романтичної вечері, глибше сприймається музика, картини треба відчувати на дотик, а написати коханому листа – той ще квест.
 Прогулянка "Відчуй Київ"  (офлайн) - ця екскурсія унікальна прогулянка містом - знайомими вулицями, але без допомоги зору. "Відчуй рідне місто на слух, дотик, нюх і навіть смак!" 
 Аудіопрогулянка "Вхід назовні"(офлайн) - це 6 документальних історій незрячих гідів музею в темряві "Третя після опівночі".
 Для дітей - музей пропонує декілька різномантних варіантів для дітей, аби прищепити дітям змалечку такі риси, як розуміння, повага, толерантність. Адже саме вони визначають, яким буде наше суспільство у майбутньому. Здійснюється це за допомогою формату edutainment - освіта за допомогою гри. Доступні такі види активностей : 
 Групові дитячі екскурсії (офлайн) - спеціальна 2-годинна програма, де діти спробую виконати буденні дії у облаштованому просторі в повній темряві у супроводі незрячого гіда, а також при світлі вивчити шрифт Брайля, відгадати малюнки та скульптури на дотик, пограти в ігри в масках й т.д.
 Дитячий день народження (офлайн) - спеціальна програма, яка включає екскурсію в темряві з тематичними святковими завданнями та активності на світлі, що подарує дітям унікальний розважальний досвід, який ще й розвине емпатію та командні навички дитини.
 Квест "5 чуттів" на вашій локації (офлайн) - В програмі: освітня частина, квест «5 чуттів» та нагородження учасників, де ведучі квесту та незрячі гіди музею допоможуть впоратись із завданнями та дадуть відповіді на всі питання.
 Безкоштовні "підвішені" екскурсії - пропозиція, де кожен може подарувати безкоштовну екскурсію, кому вони так потрібні. В першу чергу екскурсії проводяться для дітей з дитячих будинків та дітей з інвалідністю. Вартість такого подарунку — 150 грн.
 Заняття на розвиток толерантності та емпатії (онлайн (ZOOM)) - це інтерактивне групове онлайн-заняття з ведучим та незрячим гідом, де подається важлива інформація за допомогою інтерактивних завдань, ігор, тестів та малювання.
 Авторське заняття ліпки наосліп - це авторське заняття від незрячого гіда музею - Наілі. Протягом такого творчого заняття діти мають можливість зліпити з пластиліну фігурку наосліп та виконати додаткові тематичні завдання (наприклад, на слух).

Також музей проводить різноманітні події, такі як "Вечері в темряві "03:00""  та "Концерти у темряві" .

Слідкувати за новинами ви можете на фейсбук сторінці  та інстаграм сторінці музею.

Посилання